Las Piedras, cidade uruguaia de Canelones
 Las Piedras (distrito), distrito peruano de Madre de Dios
 Las Piedras (Porto Rico), município
 Paso de Las Piedras, município argentino de Entre Rios
 Club Atlético Juventud de Las Piedras, clube de futebol uruguaio

Ver também
 Piedra

Desambiguações de topônimos